Шейн Митчелл Уиттингтон (; род. , По-По, штат Мичиган, США) — американский и македонский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Не став выбранным на драфте НБА 2017 года, Уиттингтон подписал контракт с «Индианой Пэйсерс». 8 ноября Шейн дебютировал в НБА. В игре против «Вашингтон Уизардс» (90:97) Уиттингтон набрал 2 очка, 3 подбора и 2 передачи за 8 минут. В составе «Индианы Пэйсерс» Шейн провёл 2 сезона, но всё это время был одним из последних игроков ротации клуба. За 2 сезона Уиттингтона 10 раз официально отправляли в команду Лиги развития «Форт-Уэйн Мэд Энтс». В НБА Шейн провёл 27 матчей, набирая в среднем 2,5 очка и 1,5 подбора за игру.

В сезоне 2016/2017 Уиттингтон выступал за «Обрадойро». Шейн принял участие в 30 играх, набирая 11,7 очка и 5,5 подборов. 

Летом 2017 года Уиттингтон принял участие в Летней лиге НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» и отметился статистикой 10,8 очка, 7,8 подбора, 1,8 передачи, 1,5 перехвата и 3 блок-шота.

В июле 2017 года Уиттингтон перешёл в «Зенит». В Единой лиге ВТБ Шейн набирал 7,9 очка и 3,3 подбора в среднем за игру.

Летом 2018 года Уиттингон вернулся в чемпионат Испании, где выступал за «Андорру», «Эстудиантес» и «Реал Бетис».

В июне 2020 года Уиттингтон продолжил карьеру в «Си Хорсес Микава».

Сборная Северной Македонии 
В июне 2018 года Уиттингтон получил гражданство Северной Македонии.

28 июня 2018 года Уиттингтон дебютировал за сборную Северной Македонии в матче квалификации Евробаскета-2021 против Швейцарии (79:85). Шейн вышел в стартовой пятёрке и провёл на площадке 30 минут 21 секунду. За это время он набрал 11 очков, 6 подборов, 3 перехвата и 1 передачу, а также 5 фолов.

Достижения 
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2017/2018
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2017/2018

Примечания 

Баскетболисты США
Баскетболисты Северной Македонии
Игроки «Вестерн Мичиган Бронкос» (баскетбол)
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Андорра»
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки сборной Северной Македонии по баскетболу